Villagonzalo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villagonzalo (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Villagonzalo (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar